Багдад има више значења:
 Багдад
 Багдад (Флорида)
 Багдад (Аризона)